Küllikki (keresztnév)
 Küllikki (mitológia)